El Torneig d'Auckland 2016, conegut oficialment com el ASB Classic 2016, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als International Tournaments de la WTA. La 31a edició de les categories femenines es van disputar entre el 4 i el 9 de gener, mentre que la 41a en categoria masculina entre l'11 i el 17 de gener de 2016 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda. Aquesta era la primera edició del torneig que es disputava conjuntament en ambdues categories des de 1981, ja que durant aquests anys es disputaven en dos torneigs per separat.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2016
2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016